Kirby Super Star () — видеоигра в жанре платформер, разработанная HAL Laboratory и выпущенная Nintendo на консоль Super Nintendo Entertainment System. Впервые выпущена в Японии 21 марта 1996 года, в Северной Америке — 20 сентября 1996 года, а в Европе — 23 января 1997 года. Игра рекламировалась как включающая восемь игр: семь базовых игр с одинаковым базовым геймплеем и две мини-игры.

Kirby’s Super Star позднее была переиздана для системы Virtual Console для консолей Wii и Wii U. Ремейк под названием Kirby Super Star Ultra вышел на консоли Nintendo DS в 2008 и 2009 годах. Nintendo переиздала Kirby Super Star в Японии, США и Европе в сентябре 2017 года в составе Super NES Classic Edition. Игра вышла в онлайн-сервисе Nintendo Switch 12 декабря 2019 года.

Игровой процесс 

Как и в предыдущих частях серии Kirby, игрок управляет Кирби, чтобы пройти различные уровни, избегая препятствий и врагов. Кирби может  и вдыхать врагов или предметы, чтобы выплюнуть их в виде пуль. Он может летать в течение ограниченного времени, надувая себя; во время полета Кирби не может атаковать или использовать другие свои способности, но он может выпустить слабый поток воздуха. Поедая определенных врагов, Кирби может получить способности копирования - бонусы, позволяющие ему перенимать свойства, которыми обладал враг. В Kirby Super Star Кирби приобретает способность защищаться, чтобы защититься от слабых атак.

Kirby Super Star - 2D сайдскроллер. В Kirby Super Star игроки берут на себя роль Кирби, с целью прохождения уровней посредством избегания препятствий и устранения врагов. Герой способен ходить или бегать, прыгать, плавать, приседать, скользить, плавать по воздуху, вдыхать блоки и использовать их в борьбе с врагами. Во время полёта  Кирби не может использовать свои способности но может использовать поток воздуха в качестве атаки. В данной игре Кирби приобретает способность защищаться, чтобы защититься от слабых атак.

При глотании определённых врагов Кирби может скопировать их способности и использовать их как собственные из широкого спектра атак. Уникальная особенность игры заключается в добавлении помощников. Когда Кирби имеет в своём распоряжении способность, он может превратить её в вспомогательного персонажа, который может управляться как вторым игроком, так и компьютером (из способностей Взрыв () и Микрофон () нельзя создать помощника). Герой может использовать помощника в определённой форме или превратить его обратно в способность, чтобы помочь себе. Некоторые помощники, такие как «Колесо» () позволяют Кирби взаимодействовать с ним как один игрок. Если у помощника слишком много повреждений, то Кирби должен дать ему новую способность до того момента как он исчезнет. Если главный герой получил слишком много повреждений — он теряет жизнь.Здоровье можно восполнить, поедая еду, разбросанную по уровням. Потеря всех жизней приводит к завершению игры.

Игровые процессы 
Игровой процесс проходит через семь основных процессов и несколько мини-игр:

 Весенний Бриз () — упрощённый ремейк игры Kirby's Dream Land с усовершенствованным геймплеем Kirby Super Star. Кирби должен добраться до замка, чтобы бросить вызов Королю Дидиди, укравшему еду у жителей Страны Снов. В отличие от оригинала, локации «Float Islands» () и «Castle Lololo» () слились, а в Замке Дидиди главному герою не приходится сражаться с боссами, которые появлялись перед Дидиди.
 Дайна Блэйд () — мини-игра, в которой Кирби должен остановить Дайну Блэйд, гигантскую птицу, разрушающую зерновые поля в Стране Снов. Режим состоит из 4 уровней, которые игрок должен пройти, чтобы встретится лицом к лицу с Дайной Блэйд. Есть также два секретных уровня и мини-босс, который перемещается по карте мира.
 Трасса Гурмана () — тип гонки, в которой Кирби соревнуется с Королём Дидиди в скорости поедания еды (Кирби побеждает, если съест еды больше чем Дидиди). Гонки проходят через три уровня различной длины, победителем становится тот, кто по окончании гонок наберёт больше очков (бонус очки начисляются игроку, который первым пришёл к финишу). Игроки могут выбрать два режима — соревнование с королём Дидиди или соревнование с тенью (лучший результат), с целью улучшения результата. Версия на DS имеет многопользовательский режим.
 Великое Пещерное Наступление () — приключенческий режим, в котором Кирби изучает пещеру в поисках сокровищ. Сокровища находятся в 60 сундуках, разбросанных по четырём зонам, если собрать 60 сокровищ, общий счёт станет 9999990. Некоторые из сокровищ являются отсылками к другим играм Nintendo, такие как Трифорс из серии The Legend of Zelda, эмблема "Винтовая Атака" () из серии Metroid, шлем Капитана Сокола () из игры F-Zero и Мистер Сатурн из игры Earthbound. Другие предметы являются отсылками на предметы в других ролевых играх, таких как орихалк
 Месть Мета Рыцаря () — игра, в которой Кирби пытается уничтожить военный корабль Мета Рыцаря — Алебарду (), прежде чем Мета Рыцарь покорит Страну Снов. Каждая область имеет ограничение по времени, которое будет стоить Кирби жизни если оно достигнет нуля. Особенность мини-игры — диалоги от членов экипажа, иногда показываемые в игре каждый раз, когда игрок проходит раунд, либо судно получает повреждение, либо Кирби пытается вернуться обратно на «Алебарду». В нижней части экрана присутствует счётчик, показывающий, что делается на судне. Боссы — Леса Близнецы (), два Леса Виспи () и Тяжёлый Лобстер (), а также похожие на лобстеров роботы-машины. Кульминация - сражение с Мета Рыцарем и побег из разрушающегося корабля.
 Желания Млечного Пути () — самая длинная игра в коллекции. Когда Солнце и Луна сражаются друг с другом у планеты Поп Звезды, существо по имени Маркс () рассказывает Кирби, что тот должен совершить путешествие по 9 планетам для восстановления гигантской кометы-часов «Нова», которая может осуществить любое желание. В отличие от других режимов, главный герой не может использовать способности врагов, которых он проглотил, вместо этого он использует способности из «Эксклюзивного Пьедестала Способностей» (). Это элементы способностей, находящихся в распоряжении Кирби, которые игрок может выбрать. В игре также присутствует режим прокрутки локаций от начала до конца. В конце концов, Маркс загадывает у часов Новы желание - править Поп Звездой. Кирби останавливает его, разрушая сердце Новы, а затем сражается с Марксом в его мощной форме и побеждает его.
 Арена () — мини-игра на проверку выносливости, в которой игроку бросают вызов боссы, начиная с Уоддл Ди. У игрока нет дополнительных жизней. В игре 26 боссов в 19 раундах. В перерыве между раундами присутствует комната с «Максимальными Томатами» (), которые можно съесть лишь один раз и два случайно выбранных пьедестала со способностями (её можно выбрать и в начале игры).

Мини-Игры 
В обеих режимах возможно играть как против компьютера, так и двумя игроками:

 Самурай Кирби () — мини-игра похожая на мини-игру Быстрый Розыгрыш () в Kirby’s Adventure, в которой игрок должен в подходящий момент (не слишком рано и не слишком поздно) — по звуковому сигналу атаковать противника.
 Мегатонный Удар () — мини-игра, в которой игроки, нажимая в нужный момент кнопки должны пробить трещину в планете. Суть в том чтобы сделать трещину длиннее чем у оппонента.

Разработка 
Kirby Super Star была разработана в Японии компанией HAL Laboratory, а режиссером выступил создатель серии Масахиро Сакураи. Это была третья игра про Кирби, в которой он выступил в роли режиссёра, после Kirby's Dream Land и Kirby's Adventure. Хотя игра была создана для Super Nintendo Entertainment System (SNES), прототип Kirby Super Star был разработан для оригинальной Nintendo Entertainment System. По словам Сакураи, хотя прототип предназначался только для внутреннего пользования, он был почти завершен, и некоторые анимации Кирби были практически идентичны анимациям в финальной версии игры. Прототип использовался для проверки идей перед их реализацией в конечном продукте; по словам Сакураи, наличие внутренней сборки игры облегчало её разработку. Влияние тогдашнего президента HAL Laboratoby Сатору Иваты на разработку игры было незначительным, она проходила в основном под контролем Сакураи.

По словам Сакураи разработка Kirby Super Star проходила "с опорой на три столпа". Одним из них был кооперативный геймплей для двух игроков, другим - боевая хореография, аналогичная оной в файтингах. Третьим был "омнибусный формат". Добавление кооперативного геймплея было тем решением, о котором просил Сигэру Миямото. Хотя Сакураи знал, что игра Kirby для SNES будет опираться на более детализированную графику и дизайн персонажей, он хотел принять в внимание рекомендацию Миямото, прежде чем подумать об основе игры и других важных аспектах. Сакураи и Ивата отправились в Киото; там Миямото сказал им, что ему нужен кооперативный геймплей, что редко встречается в 2D платформерах. Миямото много лет мечтал создать кооперативную игру в своей серии игр Super Mario, но реализовать его сумел лишь начиная с игры New Super Mario Bros. Wii, вышедшей в 2009 году из-за того, что геймплей основных игр серии был очень быстрый. Серия Kirby, с другой стороны, предлагает более медлительный игровой процесс, поэтому Миямото решил, что реализация кооперативного геймплея возможна. Сакураи поразмыслил над этим и пришел к идее добавить главному игроку ассистента; это привело к появлению помощников, которые, по его мнению, открыли возможности для неопытных игроков.

Что касается включения боевой хореографии, схожей с файтингами, Сакураи сделал врагов сильнее. Он сделал это потому, что при предыдущем игровом сценарии "главный игрок мог просто метать клинки и уничтожать противников, а помощник за этим просто наблюдал". Кроме того, он расширил возможности способностей копирования, чтобы игроки могли выполнять несколько действий, нажимая одну и ту же кнопку, подобно файтингам. Игра также стала первой в серии, в которой внешний вид Кирби менялся в зависимости от его копирующей способности. Формат омнибуса был выбран потому, что Сакураи отметил, что большинство игр для SNES и некоторые игры для NES имели значительную продолжительность, а цены на них были высокими. Kirby Super Star послужила "антитезой этой тенденции", Сакураи надеялся создать части с разными сюжетами и геймплеем, привлекательным как для опытных, так и для неопытных игроков. Spring Breeze, ремейк Kirby's Dream Land, был разработан для новичков и поэтому является первым режимом Super Star. Название представляет собой цитату из руководства по игре Kirby's Dream Land, в которой "Кирби описывается как юноша, прибывший с весенним бризом", и было выбрано для обозначения его простоты. Первоначально Сакураи собирался убрать способности копирования, чтобы сохранить верность оригинальной игре и одновременно научить новичков играть, но в итоге не сделал этого.

Разработка игры длилась три года, дольше, чем обычно для той эпохи. Отчасти это было связано с влиянием игры Donkey Kong Country (1994) от Rare, в которой использовалась CG-графика. Сакураи был уверен, что использование CG будет полезным, поэтому команда переделала графику примерно на полпути разработки. График разработки HAL также удлинил сроки разработки. Сакураи планировал включить в игру дополнительный режим, Особняк Кагеро (), но из-за нехватки времени от этой идеи отказались. Особняк Кагеро представлял собой хоррор с акцентом на исследования с элементами головоломок; в ней Кирби застрял в особняке и терял возможность вдыхания. Разработчики HAL Laboratory также планировали добавить движение, позволяющее Кирби создавать взрыв от оборонительного движения, но отказались от этой идеи. Рабочее название игры - Звезда Кирби: Актив (), в нём закладывался смылсл того, что  "игра будет более активной и с более активным игровым процессом". Создатель серии игр Mother (Earthbound за пределами Японии) Сигэсато Итои придумал окончательное название игры, которое, по словам Сакураи, "передает то, насколько она богата содержанием"

Выпуск игры 
Kirby Super Star была одной из последних игр для SNES, выпущенной всего за три месяца до выхода преемника системы, Nintendo 64. Издатель Nintendo выпустил игру в Японии 21 марта 1996 года, в Северной Америке 20 сентября 1996 года, а в Европе 23 января 1997 года. В Японии игра называется Kirby of the Stars: Super Deluxe, а в Европе - Kirby's Fun Pak.  Японская упаковка была стилизована под дерево Павлония, идея которой принадлежит Итои. В Японии дорогое саке и столовое серебро часто продается в коробках из павловнии; команда решила, что такая упаковка будет говорить о том, что игра особенная.

Kirby Super Star была переиздана на Wii и Wii U через сервис цифровой дистрибуции Virtual Console. Версия для Wii вышла в Японии в октябре 2009 года и на Западе в мае 2010 года, а версия для Wii U вышла во всем мире в мае 2013 года. Игра также была включена в Kirby's Dream Collection (2012), сборник игр Kirby для Wii, посвященный 20-летию игры.

Ремейк 

Ремейк игры под названием Kirby Super Star Ultra()  был выпущен на портативной консоли Nintendo DS в 2008 году. Игра разработана в честь 15-летия серии. Он включает в себя все игры оригинала, с добавлением четырёх новых:.. В игру также включены три новые мини-игры, интеграция сенсорного экрана DS, беспроводной мультиплеер для четырех игроков через DS Download Play, а также обладает улучшенной графикой и звуком, и 3D FMV роликами для каждого уровня 

Присутствуют отличия в переводе: например "Сэр Мета Рыцарь" в ремейке именуется "Лорд Мета Рыцарь", а в японской версии названия некоторых сокровищ были пересмотрены как отсылки на другие серии видеоигр Nintendo (например "Черепаший Панцирь"  теперь именуется "Панцирем Купы" (), Эмблема "Винтовой Мяч" () - "Винтовая Атака", а Меч именуется Фалкионом.

Режиссером Super Star Ultra выступил сотрудник HAL Laboratory Cинъя Кумадзаки. Изначально игра называлась Super Deluxe Plus, но была переименована после того, как продюсер Масаёси Танимура попросил команду обеспечить игре фан-сервис, превосходящий ожидания покупателей. Целью команды было сохранить все режимы из оригинала для SNES; несмотря на значительный размер игры, Кумадзаки считал, что не может ничего убрать из-за надежд фанатов. Были внесены коррективы для новых игроков, а разработчику удалось сохранить многопользовательскую игру благодаря беспроводной функциональности DS. Некоторые разработчики считали, что игра изменилась настолько, что ее можно считать новым продуктом. Упаковка была оформлена блёстками, чтобы сохранить ощущение роскоши, которое придавал оригиналу дизайн коробки из Павлонии, так как координатор проекта Мари Сиракава считала, что Павлония - не удачный вариант оформления упаковки для детской аудитории. Игра Kirby Super Star Ultra вышла в Северной Америке 22 сентября 2008 года, в Японии - 6 ноября 2008 года, а в Европе - 18 декабря 2009 года.

Эксклюзивные режимы в версии на DS 
Следующие режимы являются эксклюзивными для ремейка на Nintendo DS — Kirby Super Star Ultra:

 Месть Короля () — усложнённая версия игры «Spring Breeze», в которой Кирби лицом к лицу сталкивается с новой формой Короля Дидиди — Дидиди в маске (). В отличие от локации Весенний Бриз, здесь появляется Кабула и атакует Кирби при помощи Звёздного Корабля, и при каждом повышения уровня боссов возрождаются враги и под-боссы.
 Кошмар Мета Рыцаря Ультра () — режим, в котором игроки управляют Мета Рыцарем, проходящим через локации «Spring Breeze», «Dyna Blade», «The Great Cave Offensive», «Revenge of Meta Knight» и «Milky Way Wishes». В конце мини-игры «Milky Way Wishes», игрок сражается не с Марксом а с Галакта Рыцарем (), самым сильным воином в галактике.
 Помощник для Героя () — похож на режим «Arena», с возможностью брать под контроль помощников. Присутствует возможность дать бой новому персонажу - Вам Бам Камню ().
 Настоящая Арена () — улучшенная версия арены, включающая боссов со всех локаций и нового босса — Душу Маркса () - злодейское перевоплощение Маркса.
 Мини игры. Версия на Nintendo DS включает в себя три новых мини игры — Треки с закусками (), Кража Кирби () и Кирби на рисунке (), использующие сенсорный экран, в котором могут принимать участие до четырёх игроков.

Критика 

Kirby Super Star имела как критический, так и коммерческий успех. Всего продано около 1 миллиона экземпляров игры в Японии. Kirby Super Star имеет средний балл 85,03 % на Game Rankings и широко считается одной из лучших игр франшизы. Четыре рецензента журнала Electronic Gaming Monthly похвалили игру за большое количество контента, режим одновременной игры за двух игроков, графику и способность Кирби поглощать способности врагов. Рецензент GamePro поставил игре 5 баллов из 5 за звук, управление и презентацию, и 4,5 балла из 5 за графику. Он отметил: "Идеальное исполнение разнообразных элементов управления приводит к простому, но очаровательному веселью." Рецензируя игру для виртуальной консоли, рецензент Nintendo Life похвалил игру за "впечатляющую" музыкальную партитуру и "красочные" визуальные эффекты.

Kirby Super Star Ultra получила одобрение критиков по данным агрегатора Metacritic. Японский журнал Famitsu дал игре оценку 32 из 40 баллов.  1UP похвалил игру за мультиплеер и назвал его "отличным", но отметил, что он не очень сложный, а дизайн уровней не такой замысловатый, как в серии игр Super Mario. Крейг Харрис из IGN отметил, что, хотя игра и веселая, она "немного легкая".

В 2012 году сайт GamesRadar поместил Kirby Super Star Ultra на 1 место в списке «Лучших игр серии Kirby».Electronic Gaming Monthly назвал Kirby Super Star победителем в номинации "Side-Scrolling Game of the Year" (после Guardian Heroes). Gamesradar поставил игру на 19 место в списке "Лучшие игры SNES всех времен". В 2018 году Complex включил Kirby Super Star на 51 место в списке "Лучшие игры Super Nintendo всех времен". Retro Sanctuary включил Kirby Super Star на 73 место в списке "100 лучших игр SNES". Они похвалили игру за то, что она улучшила основной игровой процесс серии игр Kirby и является отличной игрой для двух игроков, хотя, по их мнению, игра короткая и ее легко пройти.

11 декабря 2008 года Kirby Super Star Ultra попала в сборник «Famitsu Gold». По состоянию на 11 января 2009 года, в Японии продано около 1 021 000 копий Kirby Super Star Ultra. Кроме того, она стала девятой самой продаваемой игрой в Японии в 2008 году. По состоянию на декабрь 2008 года, Kirby Super Star Ultra является пятой самой продаваемой игрой на Nintendo DS в США.

Наследие 
Многие из музыкальных треков использовались в качестве ремиксов в играх серии Super Smash Bros.; в игре для Nintendo 64, например, в качестве тематической песни Кирби использовалась новая версия композиции Gourmet Race.

Игра Kirby Super Star стала доступна в сервисе Virtual Console Wii в Японии 13 октября 2009 года, в Северной Америке - 17 мая 2010 года, а в регионе PAL - 28 мая 2010 года. Версия для Virtual Console для Wii U была выпущена в Японии 1 мая 2013 года, а в Северной Америке и Европе - 23 мая 2013 года. При выпуске в Европе для  Wii U вместо европейской версии была включена североамериканская. Она также была одной из игр, включенных в Kirby's Dream Collection, которая была выпущена для Wii в честь 20-летия серии.В сборнике упоминается как одна из лучших игр серии.

Боевой корабль Мета Рыцаря, Алебарда (), вновь появляется в Kirby: Squeak Squad, Super Smash Bros. Brawl, Kirby's Epic Yarn, Super Smash Bros. для Wii U и Kirby: Planet Robobot.

Сцена, основанная на режиме The Great Cave Offensive, появилась в Super Smash Bros. для Wii U. Ссылаясь на масштаб одноименного режима, арена является одной из самых больших сцен в каталоге игры, и поэтому поддерживает до восьми игроков. На арене есть уникальная механика под названием "Опасные зоны" - опасные места на арене, которые мгновенно отправляют в нокаут любого бойца, чей процент урона превышает 100%. Этап также был включен в игру Super Smash Bros. Ultimate.

Игра также включена в издание Super NES Classic Edition.

В 2021 году Чарли Розен и Джейк Сильверман аранжировали композицию "Meta Knight's Revenge" для The 8-Bit Big Band. Впоследствии их кавер получил номинацию на премию "Грэмми" в категории "Лучшая аранжировка, инструментальная или акапельная".

Заметки

Примечания 

Платформеры
Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Kirby
Компьютерные игры 1996 года
Компьютерные игры 2008 года
Игры для SNES
Игры для Nintendo DS
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Метроидвании